Misty (Pokémon)
Misty (satélite)

Desambiguação